Нергор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нергор, Пьер Поль (1907—1987) — датский учёный агроном и эсперантист.
 Нергор, Силье (род. 1966) — норвежская джазовая певица.
 Нергор, Торгер (род. 1974) — норвежский кёрлингист, в команде Норвегии запасной на Олимпийских играх 2002 и 2006 годов.
 См. также 
  — норвежская компания по переработке морепродуктов.
 Нёргор